Amerikai Egyesült Államok
Joppa (Alabama)
Joppa (Illinois)
Joppa (Indiana)
Joppa (Kentucky)
Joppa (Maryland)
Joppa (Nyugat-Virginia)
Joppa (Tennessee)
Joppa (Texas)